Plusieurs souverains sont appelés Charles  :

Empereurs 

 Charles  le Grand dit Charlemagne († 814), roi des Francs de 768 à 814 et empereur d'Occident de 800 à 814
 Charles  d'Autriche (1887-1922), empereur d'Autriche de 1916 à 1918, roi de Hongrie (Charles IV) et roi de Bohême (Charles III)

Rois 

 Charles  d'Anjou (1227-1285), roi de Sicile (1266-1282) et roi de Naples (1266-1285)
 Charles  Robert de Hongrie (1288-1342), roi de Hongrie de 1308 à 1342
 Charles  de Navarre (1294-1328), roi de Navarre et roi de France (Charles IV le Bel) de 1322 à 1328
 Charles  de Bohême (1316-1378), roi de Bohême de 1347 à 1378, roi de Germanie de 1346 à 1378 puis empereur romain germanique (Charles IV) de 1355 à 1378
 Charles  de Norvège (1409-1470), roi de Suède (Charles VIII) de 1448 à 1470 et roi de Norvège de 1449 à 1450
 Charles  d'Espagne (1500-1558), roi d'Espagne de 1516 à 1556 et empereur romain germanique de 1519 à 1556 sous le nom de Charles Quint
 Charles  Stuart (1600-1649), roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1625 à 1649
 Charles  de Wurtemberg (1823-1891), roi de Wurtemberg de 1864 à 1891
 Charles ou Carol  de Roumanie (1839-1914), roi de Roumanie de 1881 à 1914
 Charles  de Portugal (1868-1908), roi de Portugal de 1889 à 1908
 Charles  de Finlande (1868-1940), roi de Finlande en 1918

Prétendants
 Charles  des Deux-Siciles (1964-2015), nom royal du prétendant Charles de Bourbon-Siciles (1938-2015), « duc de Calabre »
 Charles  des Deux-Siciles (depuis 2008), nom royal du prétendant Charles de Bourbon-Siciles (1963), « duc de Castro »

Princes 

 Charles  (1569-1627), premier prince de Liechtenstein de 1608 à 1627

Ecclésiastiques 

 Charles  d'Alençon (1337-1375), archevêque de Lyon de 1365 à 1375
 Charles  de Bourbon (1523-1590), archevêque de Rouen dit le cardinal de Bourbon de 1550 à 1590

Ducs, comtes

Allemagne 
 Charles  (1425-1475), dit le Guerrier, margrave de Bade de 1453 à 1475
 Charles  de Hohenzollern, (1516-1576), comte de Hozenzollern
 Charles  Alexandre de Wurtemberg (1684-1737), duc de Wurtemberg de 1733 à 1737
 Charles  (1728-1811), grand-duc de Bade de 1806 à 1811

France 

 Charles  d'Anjou (1226-1285), fils de France, comte d'Anjou, du Maine, de Provence et de Forcalquier (1246-1285), roi de Sicile (1266-1282), roi de Naples de 1282 à 1285
 Charles  de Valois (1270-1325), comte de Valois et de Chartres (1284-1325), comte d'Alençon et du Perche (1293-1325), comte d'Anjou et du Maine (Charles III) de 1290 à 1325, empereur latin d'Orient de 1300 à 1307
 Charles  Grimaldi (mort en 1357), seigneur de Monaco de 1342 à 1357
 Charles  de Bretagne (1319-1364), duc de Bretagne (1341-1364) pendant la guerre de Succession de Bretagne
 Charles  de Bourbon (1401-1456), duc de Bourbon et d'Auvergne de 1434 à 1456

Italie 

 Charles  de Savoie dit Charles le Chasseur (1468-1490), duc de Savoie (1482-1490)
 Charles d'Espagne (1716-1788), duc de Parme et Plaisance (Charles ) (1731-1735) puis roi des Deux-Siciles (Charles ) (1738-1759) puis roi d'Espagne (Charles III) (1759-1788)
 Charles  Gonzaga (178-1637) duc de Nevers et de Rethel, Prince d'Arches (en France); duc souverain de Mantoue e de Montferrat (en Italie)

Charles 01